|-
| (45401) 2000 AX140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45402) 2000 AZ140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45403) 2000 AL141||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45404) 2000 AP141||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45405) 2000 AY141||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45406) 2000 AG142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45407) 2000 AJ142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45408) 2000 AO142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45409) 2000 AT143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45410) 2000 AA144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45411) 2000 AN144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45412) 2000 AN147||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45413) 2000 AY147||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45414) 2000 AE149||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45415) 2000 AN149||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45416) 2000 AX151||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45417) 2000 AZ151||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45418) 2000 AV155||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45419) 2000 AV158||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45420) 2000 AG159||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45421) 2000 AL159||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45422) 2000 AG162||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45423) 2000 AR162||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45424) 2000 AY164||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45425) 2000 AY166||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45426) 2000 AZ166||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45427) 2000 AA167||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45428) 2000 AN167||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45429) 2000 AO169||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45430) 2000 AW169||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45431) 2000 AR170||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45432) 2000 AQ172||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45433) 2000 AA173||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45434) 2000 AX173||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45435) 2000 AF174||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45436) 2000 AD176||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45437) 2000 AF177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45438) 2000 AJ177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45439) 2000 AO177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45440) 2000 AQ177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45441) 2000 AX177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45442) 2000 AK179||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45443) 2000 AR179||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45444) 2000 AD180||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45445) 2000 AR181||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45446) 2000 AX186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45447) 2000 AH188||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45448) 2000 AJ188||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45449) 2000 AQ188||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45450) 2000 AC191||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45451) 2000 AJ191||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45452) 2000 AZ191||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45453) 2000 AB193||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45454) 2000 AC193||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45455) 2000 AB195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45456) 2000 AD195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45457) 2000 AL195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45458) 2000 AZ195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45459) 2000 AM196||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45460) 2000 AS197||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45461) 2000 AW197||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45462) 2000 AZ197||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45463) 2000 AL198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45464) 2000 AV198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45465) 2000 AN200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45466) 2000 AZ201||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45467) 2000 AK203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45468) 2000 AL203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45469) 2000 AY203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45470) 2000 AZ203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45471) 2000 AG204||||13 січня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (45472) 2000 AJ208||||4 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45473) 2000 AG212||||5 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45474) 2000 AW215||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45475) 2000 AN216||||8 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45476) 2000 AU226||||9 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45477) 2000 AA227||||9 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45478) 2000 AS230||||3 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45479) 2000 AZ231||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45480) 2000 AH233||||4 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45481) 2000 AK233||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45482) 2000 AU233||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45483) 2000 AP235||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45484) 2000 AV235||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45485) 2000 AS236||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45486) 2000 AF237||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45487) 2000 AR237||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45488) 2000 AD238||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45489) 2000 AW239||||6 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45490) 2000 AV240||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45491) 2000 AB241||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45492) 2000 AD241||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45493) 2000 AE241||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45494) 2000 AT242||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45495) 2000 AF243||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45496) 2000 AO245||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45497) 2000 AB248||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45498) 2000 BH||2000 BH||23 січня 2000||Олате||Обсерваторія Санфлавер
|-
| (45499) 2000 BV2||||16 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 45500 Мотеґі (Motegi)||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|}

45400